Дмитрий Васильевич Чертков:
 Чертков, Дмитрий Васильевич (1763—1835) — генерал-майор.
 Чертков, Дмитрий Васильевич (1758—1831) — действительный статский советник, предводитель дворянства Воронежской губернии.